Веремчук Марія Михайлівна (1961) — українська журналістка.
 Веремчук Микола Анатолійович (1967 — 1987) — радянський військовик, учасник афганської війни.
 Веремчук Олександра Данилівна (1923 — ?) — українська радянська діячка.
 Веремчук Світлана Арсентівна (* 1948) — директорка комунального підприємства «Здоров'я» Житомирської міської ради; заслужений лікар України.

Примітки 

Прізвища на -ук